Para ver sobre o arcanjo Fanuel veja:Fanuel (anjo)
Fanuel é um personagem do Novo Testamento da Bíblia, mencionado por Lucas como o pai de Ana, a qual era profetiza no templo de Jerusalém na época em que Jesus foi levado por seus pais para ser circuncidado ao oitavo dia. Pertencia à tribo de Aser e seu nome significa "Face de Deus".

Outra menção ao nome Fanuel pode ser encontrada em  onde a referência é que Fanuel seja o local onde Jacó lutou com Deus, venceu-o e por isso foi abençoado por ele, e ao local dessa luta chamou Fanuel (Peniel).

Personagens do Novo Testamento